Vecellio, antico casato di Pieve di Cadore
 Cesare Vecellio (1521-1601) – pittore 
 Francesco Vecellio (1475? – 1560) – pittore 
 Marco Vecellio (1545-1611) – pittore 
 Orazio Vecellio (1528-1576) – pittore 
 Pietro Vecellio (1900-1997) – politico 
 Tiziano Vecellio (1488/1490-1576) – pittore
 Tiziano Vecellio detto il Tizianello (1570-1650) – pittore 
 Valter Vecellio – politico e giornalista